Колыбельский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Колыбельский сельсовет — в Чаплыгинском районе Липецкой области.
 Колыбельский сельсовет — в Краснозёрском районе Новосибирской области.